Shanga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Shanga (vattendrag i Burundi, Bururi), 
 Shanga (periodiskt vattendrag), Bujumbura Rural,

Nigeria 

 Shanga (distriktshuvudort), Kebbi, 
 Shanga (distrikt), Kebbi, 
 Shanga (ward), Kebbi, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Nigeriaförgreningar